USS Pioneer (1836), een Amerikaanse bark.
 USS Pioneer (1862), een Amerikaans marineschip.
 USS Pioneer (AM-105), een Amerikaanse mijnenveger van de Aukklasse.
 USS Pioneer (1992), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.